Референдумы в Швейцарии проходили 16 октября 1966 года. Конституционный референдум проводился по поводу одобрения поправки, касающейся швейцарских граждан, живущих за рубежом. Поправка к Конституции была одобрена избирателями. Референдум по гражданской инициативе «о борьбе против алкоголизма» был отклонён.

Результаты

Конституционный референдум о жвейцарских гражданах за рубежом

Инициатива о борьбе против алкоголизма

Примечания 

Выборы 1966 года
1966 год в праве
1966 год в Швейцарии
1966